Kitani bezeichnet: 

 Kitani (Unternehmen), auf skandinavisches Design spezialisierter, japanischer Möbelproduzent 

Kitani ist der Familienname folgender Personen:

 Atsuhito Kitani (* um 1970), japanischer Badmintonspieler
 Kōsuke Kitani (* 1978), japanischer Fußballspieler
 Kitani Minoru (1909–1975), japanischer Gospieler
 Kitani Tokuo (1909–1947), japanischer Eisschnellläufer